Серге́й Влади́мирович Соколо́вский (род. 26 апреля 1954, Москва, РСФСР, СССР)

С 2012 по 2016 г.г. - Президент Федерации Каратэ России, национальной федерации в составе Всемирной Федерации Каратэ, представляющей спорт "каратэ" в Международном Олимпийском Комитете. До 2016 г. член Технического Комитета Всемирной Федерации Каратэ.

С 2010 по 2012 г.г. - 1-й вице-президент Федерации Каратэ России,

С 2003  по 2012 г.г.  Председатель Судейского Комитета ФКР,

Судья международной категории:

WKF Kumite Referee A, Ката Judge B,

EKF Karate Referee (Kumite Referee A, Ката Judge A),

5-й дан Сито Рю.

Спортивная биография 

 Занимался каратэ с 1977 у Владимира Томилова, Центральная Школа каратэ (руководитель Школы – основатель каратэ в СССР – Алексей Борисович Штурмин). 
 С 1978 года под руководством Владимира Томилова и Камиля Мусина тренировался и готовился к первым в СССР соревнованиям по каратэ. 
 В 1979 г. - серебряный призер 1-го Чемпионата Москвы по каратэ в весовой категории до 70 кг, член сборной команды Москвы, 4-е место на 1-х Всесоюзных соревнованиях в Таллине. 
 С 1980 по 1983 год – член сборной ЦСКА, чемпион Московского военного округа, серебряный призер чемпионатов ЦСКА и Вооруженных сил СССР. Одновременно с 1980 по 1983 год работал тренером СКА Московского Военного округа по каратэ. Тренер сборной команды юниоров Московского Военного Округа, в составе команды – чемпионы и призеры Первенств Вооруженных Сил СССР.
 В 1993,1994 г.- призер Кубка мира Kobe Osaka International (KOI) в личном и командном кумитэ. 
 С 1993 г. занимался каратэ Сито Рю Шукокай под руководством Президента KOI Томми Морриса и Президента российской федерации Kobe Osaka Камиля Мусина. 
 В 2002 г. был присвоен 4-й дан KOI. 
 С 1996 г. по настоящее время занимается каратэ Сито Рю под руководством лидера российской школы Сито Рю Сэйщукан Александра Духовского (8-й дан) и сэнсэя Нисиды Минору (8-й дан). 
 В 2008 г. в Токио сдал экзамен на 5-й дан.

Судейская биография 

 В 1993 г. прошел судейский семинар под руководством Главного судьи WKF Томми Морриса. 
 В 1993 г. начал судить российские соревнования. 
 В 1994 г. сдал экзамен на судью национальной категории и в этом же году на Чемпионате Европы в Бирмингеме сдал экзамен на судью международной категории, получив звание EKF Judge B. 
 В 1996 г. на Чемпионате Европы в Париже сдал экзамен на EKF Judge A. 
 В 2003 г. на Чемпионате Европы в Бремене – получил категорию EKF Referee B. 
 В 2004 г. в Москве сдал экзамен на EKF Referee A. 
 C 2002 г. начал судить чемпионаты мира WKF, сдав экзамен на WKF Kumite Judge A. 
 В 2005 г. получил WKF Kumite Referee B.
 В 2008 г. на Чемпионате мира в Токио сдал экзамен на категорию WKF Referee A. 
 Сдал экзамен на EKF Kata Judge B в Мадриде в 2009 г. 
 В 2010 г. в Варшаве завершил сдачу европейских судейских экзаменов, получив категорию EKF Kata Judge A и звание EKF Karate Referee, 
 В 2011 г. в Малайзии сдал экзамен на судью WKF по Ката, получив категорию WKF Kata Judge B,
 В период 2004 – 2008 г.г. являлся членом Технического Комитета EKF.
 С 2012 по 2016 г. был членом Технического Комитета WKF.

Вклад в развитие спортивного каратэ 

 В 1999 г. принял активное участие в создании Национальной Федерации каратэ России (НФКР). 
 С 1999 по 2003 г.г. – Председатель Судейского Комитета и член Президиума НФКР.

 В 2001 под редакцией C.В.Соколовского был разработан и утвержден Министерством спорта России сборник Правил соревнований по каратэ по 7 версиям, включая Правила WKF, Шобу Иппон, Традиционного каратэ, Киокусинкай, Кудо, Кобу Дзюцу, Косики каратэ. 
 С 2000 г. занимался внедрением новых версий Правил WKF в России, помогал организовывать судейство каратэ на Украине, проводил судейские семинары в Грузии и Латвии.
 В 2003 г. перед лицом необходимости провести в Москве Чемпионат Европы 2004 г. по каратэ принял активное участие в создании Федерации каратэ России (ФКР) вместе с В.Крайниковским и Л.Поповым. 
 С 2003 г. – Председатель Судейского Комитета и член Президиума ФКР. 
 С 2010 г. – 1-й вице - Президент ФКР. 
 В 2012-2016 г.г. - Президент Федерации Каратэ России.

Ссылки 

Карате в России
Карате в СССР
Каратисты России